Кришень Павло Федорович — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки УРСР.
 Кришень Валерій Олександрович — перший український мотомандрівник-одинак, що здійснив навколосвітню мандрівку.
 Кришень Валерій Павлович — доктор медичних наук, професор загальної хірургії. Син П. Ф. Кришеня.

Українські прізвища